Champ (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
Frans voor kamp of veld, zie voor meer Kamp (toponiem) 
 zoals in Champ-de-Mars in de Franse hoofdstad Parijs
CHAMP, een Duitse satelliet gelanceerd in 2000

in samenstellingen:
Champ-d'Oiseau,  Côte-d'Or 
Champ-du-Boult, Calvados
Champ-Dolent, Eure
Champ-le-Duc, Vogezen
Champ-Haut, Orne
Champ-Laurent, Savoie
Le Champ-Saint-Père, Vendée
Champ-sur-Barse, Aube
Champ-sur-Drac, Isère
Champ-sur-Layon, Maine-et-Loire 

gemeenten met de naam Le Champ